Die Liste der Schweizer Nationalspieler im Fussball gibt einen Überblick über alle Spieler, die zumindest ein Match für die Schweizer Fussballnationalmannschaft seit ihrer Gründung absolviert haben. Es werden die Anzahl ihrer Spiele und die Vereine, von denen sie einberufen wurden, angeführt (Stand: 6. Dezember 2022).

Hinweis: Vor dem 7. September 1983 (Partie Schweiz – Tschechoslowakei) wurden nur Einsätze von mindestens 45 Minuten durch den Schweizerischen Fussballverband statistisch als absolvierte Länderspiele erfasst. Seither gelten sämtliche Einsätze beliebiger Länge als offizielle Länderspieleinsätze.


Spielerliste

Spieler mit den meisten Einsätzen 

Stand: 6. Dezember 2022

Die erfolgreichsten Torschützen 

Stand: 6. Dezember 2022

Siehe auch 
 Liste der Schweizer Fussball-Nationaltorhüter

Literatur 
 Beat Jung (Hrsg.): Die Nati. Die Geschichte der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2006, ISBN 3-89533-532-0.

Weblinks 
 Schweizer Fussballverband
 RSSSF: Schweiz – Länderspiele
 RSSSF: Auftritte für die Schweiz Nationalmannschaft
 RSSSF: Schweizer Spieler in Frankreich
 RSSSF: Schweizer Spieler in Italien
 IFFHS: Schweiz 1905–1910

 National-Football-Teams.com: Schweiz

!
Schweiz
Nationalspieler